Termenul "Acțiune" se poate referi la:

 Acțiune, fracțiune din capitalul social al unei societăți pe acțiuni 
 Acțiune, desfășurare a evenimentelor dintr-o operă epică sau dramatică
 Acțiune, concept fizic 
 Acțiune civilă, instituție de drept procesual
 Acțiune mecanică, exercitare a unei influențe mecanice

Vezi și 
 
 
 Acțiunea Populară, partid politic din România   
 Joc de acțiune-aventură, gen de joc video 
 Film de acțiune, gen de film
 Potențial de acțiune
 Efect

Legături externe